Волны:

 Волны (в физике) — изменение состояния среды (возмущение), распространяющееся в этой среде и переносящее с собой энергию.
 «Волны» — роман Вирджинии Вулф.
 «Волны» — фильм 2019 года производства США.
 «Волны» — альбом группы «А’Студио».
 «Волны» — совместный альбом лидера рок-группы «АукцЫон» Леонида Фёдорова и контрабасиста Владимира Волкова.

См. также 
 Волна (значения)